

Химия 
Пирон — оксопиран, гетероциклическое соединение с шестичленным циклом, содержащим атом кислорода. Существует в двух изомерных формах — α-пирон (2H-пиран-2-он) и β-пирон (4H-пиран-4-он).

Персоналии 
 Пирон, Алексис (1689—1773) — французский драматург, поэт и юрист.
 Пирон, Беатрис (род. 1995) — доминиканская тяжелоатлетка.
 Пирон, Доминик (1760-1794) — французский военачальник-вандеец.
 Пирон, Клод (1931—2008) — швейцарский лингвист, психолог, переводчик, эсперантист.
 Пирон, Шай (род. 1965) — министр образования Израиля, раввин.